Си́львия Э́дер (; род. 24 августа 1965, Санкт-Иоганн-ин-Тироль) — австрийская горнолыжница, выступавшая в скоростном спуске, слаломе, гигантском слаломе, супергиганте и комбинации. Представляла сборную Австрии по горнолыжному спорту в 1981—1995 годах, трёхкратная серебряная призёрка чемпионатов мира, победительница двух этапов Кубка мира, семикратная чемпионка австрийского национального первенства, участница четырёх зимних Олимпийских игр.

Биография 
Сильвия Эдер родилась 24 августа 1965 года в ярмарочной коммуне Санкт-Иоганн-ин-Тироль, детство провела в Леоганге, где и начала серьёзно заниматься горнолыжным спортом, в частности состояла в местном одноимённом клубе SC Leogang.

Впервые заявила о себе в 1981 году, когда вошла в состав австрийской национальной сборной и побывала на чемпионате Европы среди юниоров в словенском Шкофья-Лока, откуда привезла награды золотого и бронзового достоинства, выигранные в комбинации и скоростном спуске соответственно. В том же сезоне дебютировала в зачёте Кубка мира по горнолыжному спорту.

В 1982 году выиграла серебряную медаль в комбинации на юниорском чемпионате мира в Ороне, одержала победу в скоростном спуске на домашнем этапе Кубка мира в Бадгастайне и выступила на взрослом мировом первенстве в Шладминге, где показала в скоростном спуске восемнадцатый результат.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево — финишировала здесь тринадцатой в скоростном спуске и заняла 34 место в гигантском слаломе.

На чемпионате мира 1985 года в Бормио закрыла десятку сильнейших в скоростном спуске, стала двенадцатой в слаломе, тогда как в комбинации оказалась на второй позиции, пропустив вперёд только титулованную швейцарку Эрику Хесс, и тем самым завоевала серебряную медаль. Два года спустя на аналогичных соревнованиях в Кран-Монтане повторила это достижение, вновь уступила в комбинации Эрике Хесс.

Находясь в числе лидеров горнолыжной команды Австрии, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 1988 года в Калгари — на сей раз заняла 25 место в супергиганте и показала двенадцатый результат в комбинации.

В 1991 году выступила на домашнем мировом первенстве в Зальбах-Хинтерглеме, где финишировала пятнадцатой в гигантском слаломе и седьмой в супергиганте.

Представляла страну на Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле — стартовала здесь исключительно в гигантском слаломе, расположившись в данной дисциплине на девятой строке.

На чемпионате мира 1993 года в Мориоке стала в гигантском слаломе тринадцатой, в то время как в супергиганте выиграла серебряную медаль — лучше неё финишировала только немка Катя Зайцингер.

В 1994 году отправилась выступать на Олимпийских играх в Лиллехаммере, где заняла 14 и 15 места в гигантском слаломе и супергиганте соответственно.

Спустя 13 лет после своей первой победы на Кубке мира, в декабре 1994 года Эдер выиграла этап в американском Вейле — на этот раз в программе супергиганта.

Впоследствии оставалась действующей спортсменкой вплоть до 1995 года. В течение своей длительной спортивной карьеры в общей сложности 11 раз поднималась на подиум этапов Кубка мира, в том числе два этапа выиграла. Ей так и не удалось завоевать Хрустальный глобус, но в одном из сезонов она была второй в итоговом зачёте супергиганта. Наивысшая позиция в общем зачёте всех дисциплин — 16 место. Является, помимо всего прочего, семикратной чемпионкой Австрии в различных горнолыжных дисциплинах.

Её младшая сестра Эльфи Эдер тоже стала достаточно известной горнолыжницей, побеждала на этапах Кубка мира, входила в число призёров на Олимпийских играх и чемпионате мира.

Примечания

Литература 
 Österreichischer Skiverband (Hrsg.): Österreichische Skistars von A–Z. Ablinger & Garber, Hall in Tirol 2008, ISBN 978-3-9502285-7-1, S. 61–62.
 Joachim Glaser: Salzburger Sportler. Verlag Anton Pustet, Salzburg-München 2001, ISBN 3-7025-0426-5, S. 12–14.

Ссылки 
 
 
 Сильвия Эдер  — страница в базе данных Alpine Ski Database

Горнолыжники Австрии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы Австрии по горнолыжному спорту